Сираджгандж — топоним.

 Сираджгандж — город и муниципалитет в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Сираджгандж — округ в центральной части Бангладеш, в области Раджшахи.
 Сираджгандж-Садар — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Сираджгандж.